Luiz Antonio Gomes Senna (Rio de Janeiro, 13 de junho de 1960), linguista, pesquisador e professor brasileiro, contribuiu para o desenvolvimento do conceito de letramento e para a definição das noções de modos do pensamento, sistemas metafóricos e bilinguismo cultural, no campo da educação inclusiva e intercultural. Professor titular de linguística aplicada ao letramento e à alfabetização do departamento de estudos aplicados ao ensino da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor titular de língua portuguesa e literatura brasileira do Colégio Federal Brigadeiro Newton Braga.

Vida acadêmica

 Formou-se professor dos anos iniciais do ensino fundamental pelo Instituto de Educação do Rio de Janeiro, em 1977. 
 Licenciou-se em letras vernáculas pelo Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1981, tornando-se professor de língua portuguesa e literaturas em língua portuguesa, e língua e literatura alemã. 
 Obteve o título de mestre em língua portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1984. 
 Concluiu o doutorado em linguística aplicada ao português pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1994, com a tese  A natureza funcional do morfema /–ndo/ no português, orientada pela Profa. Mariza do Nascimento Silva Pimenta-Bueno. 
 Aprovado em concurso público, ingressou, em 1985, no magistério federal no Colégio Brigadeiro Newton Braga (Rio de Janeiro), onde viria a se tornar Professor Titular de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira através de concurso de progressão funcional até aposentar-se em 2015.
 No ano de 1986, também por meio de concurso público, ingressou no magistério superior pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vindo atuar no Departamento de Línguas e Literatura do Colégio de Aplicado Fernando Rodrigues da Silveira e, em seguida, a partir de 1992, no Departamento de Estudos Aplicados ao Ensino da Faculdade de Educação, o qual chefiou em várias ocasiões. 
 Em 1998, ingressou no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde passa a desenvolver pesquisas no campo da linguística aplicada ao letramento e à alfabetização, aliadas à formação de mestres e doutores. 
 Entre 1982 e os dias atuais, publicou mais de duzentos trabalhos acadêmico-científicos em português e outros idiomas, incluindo livros, capítulos e artigos em periódicos especializados, além de trabalhos em anais de congressos e similares.

Publicações selecionadas

Obras completas  

 (1991) Pequeno manual de lingüística geral e aplicada. 
 (1997) O currículo para a escola básica: caminhos para a formação da cidadania. 
 (2003) Orientações para elaboração de projetos de pesquisa-ação em Educação. 
 (2007) Letramento - Princípios e processos. 
 (2011) Complexidade lexical e subclassificação de palavras: os verbos. 
 (2011) Derivação e produção de termos complexos: o gerundivo no português. 
 (2011) Psicolinguística e letramento, Com GODOY, E. 
 (2011) Teoria geral de classes de palavras. 
 (2015) Literatura, expressões culturais e formação de leitores na educação básica. Com CARVALHO, M. A
 (2011) Teoria geral de classes de palavras.
 (2015) Literatura, expressões culturais e formação de leitores na educação básica. Com CARVALHO, M. A.
 (2016) O projeto de pesquisa na formação de professores: uma introdução à metodologia da pesquisa em educação. 
 (2917) A cultura do professor e os sentidos da escola. Com LOPES, P. e MACHADO, M. L.
 (2919) Fundamentos da linguagem na educação. 
 (2021) Bilinguismo cultural: Estudos sobre línguas em contato na educação brasileira.

Artigos técnico-científicos mais relevantes

 (1986) O Processo Sintatico Na Oracao Apositiva. In: Rev. Letras e Letras.
 (1988) Lingüística e Epistemologia. In: Rev. Letras e Letras. 
 (1991) Questões de Transitividade. In: Rev. DELTA. 
 (1994) Modelos Mentais Na Lingüística Pré-Chomskyana. In.: Revista DELTA. 
 (1995) Psicogênese da Língua Escrita, Universais Lingüísticos e Teorias da Alfabetização. In.: Rev. ALFA. 
 (2000) Aspectos cognitivos e culturais do processo de leiturização na escola fundamental. In: Trabalhos em Lingüística Aplicada. 
 (2000) La educación en Brasil y sus multiples supuestos - desafíos de la educación intercultural. In.: Rev.  de Educación. 
 (2003) O planejamento no ensino básico: o compromisso social da Educação com o letramento. In.: Rev. Educação & Linguagem. 
 (2004) A heterogeneidade de fatores envolvidos na aprendizagem: uma visão multidisciplinar. In.: Rev. Sinpro-Rio. 
 (2004) De Vygotsky a Morin: entre dois fundamentos da educação inclusiva. In.: Rev. Espaço (INES). 
 (2006) Categorias e sistemas metafóricos - um estudo sobre a pesquisa etnográfica. In.: Rev. Educação em Foco. 
 (2008) Formação docente e educação inclusiva. In.: Rev. Cadernos de Pesquisa 
 (2007) O conceito de letramento e a teoria da gramática - uma vinculação necessária para o diálogo entre as ciências da linguagem e a educação. In.: Rev. DELTA. 
 (2010) Onde está o meu aluno nas teorias sobre alfabetização? Reflexões sobre as ausências no caminho entre a teoria e a prática de letramento em EJA. In: E uma educação pro povo, tem?
 (2013) Estruturas passivas e estratégias discursivas: sobre o currículo de língua portuguesa no Ensino Médio. In.: Rev. Filologia e Linguística Portuguesa. 
 (2013) The academic fields of study in literacy and reading in Brazil: Conditions and perspectives in Applied Linguistics research. In.: Rev. Linguistics and Education.
 (2014) O campo acadêmico do letramento e da alfabetização no Brasil: estados e perspectivas da linguística aplicada. In.: Rev. Teias. 
 (2015) Culture and Society in the Teaching of the Mother Tongue and Literature. In: Procedia: Social and Behavioral Sciences. 
 (2015) La formación del profesorado en Brasil: entre la cultura escrita y la diversidad cultural. In: Revista Temas de Educación. Com LOPES, P. e MACHADO, M. L. 
 (2016) Desafios para inclusão de imigrantes em escolas de regiões fronteiriças. In: Rev. Textos e debates. Com MOREIRA, J.
 (2017) Letramento, língua materna e ensino médio: discussões em torno de um campo pouco explorado. In. Rev. Teias. 
 (2017) Lugar de aluno é na escola que desenvolva conhecimentos. In: Ver. Exitus. Com MOREIRA, J. 
 (2017) Perspectivas curriculares para o ensino de leitura e literatura na educação básica de nível básico. In. Rev. Currículo sem fronteiras. 
 (2018) Escola e surdez: O que dizem os professores a respeito? In: Rev. tempos e espaços em educação. Com LIMA, E. 
 (2018) Reflexões sobre a formação de leitores em EJA: saberes necessários para a prática docente. In: Rev. Linguagens, educação e sociedade. Com MACARIO, R. 
 (2019) A transição entre os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental: por uma travessia sem rupturas. In: Instrumento - Revista em estudo e pesquisa em educação. Com PINHO, Dina.
 (2019) The linguistic statute of Brazilian sign language and the stigma overcoming in the education of the deaf. In: Revista brasileira de educação especial. 
 (2020) com MACHADO, M. L. & LOPES, P. C.  Notes on failure and diversity: meanings of leraning and not learning in school. In: Revista Iberoamericana de Estudos em Educação. 15 p. 2837-2854.
 (2020) com SOUZA, J. P. M. Aprendizagem da língua portuguesa escrita em contexto de diversidade linguística no Brasil. In: Imagens da Educação. 10 p. 80-95.

 SENNA, L.A.; VILARDI, R.; MATTOS, C. (2001) Linguagem e processos educacionais: visões de uma área de pesquisa em Educação. Rio de Janeiro: Papel&Virtual.
 SENNA, L.A. (2015) Memorial acadêmico. In: Processo de progressão à classe de professor titular. Rio de Janeiro: III ComAer/CBNB. 
SENNA, L.A. (2017) Memorial acadêmico. In: Processo de Progressão à classe de professor titular. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
 http://www.senna.pro.br
Professores do Brasil
Linguistas do Brasil